La condesa palatina Isabel Augusta de Palatinado-Neoburgo (17 de marzo de 1693 - 30 de enero de 1728) fue una princesa miembro de la Casa de Wittelsbach. Hija del Elector palatino Carlos III Felipe de Neoburgo y de la princesa polaco-lituana Luisa Carolina Radziwiłł, fue abuela del rey Maximiliano I de Baviera, por lo tanto de ella desciende los posteriores reyes bávaros.

Vida 
Fue la única hija de todos los hijos que tuvo su padre en sobrevivir a la infancia, cuando tenía dos años murió su madre, heredando enormes propiedades en el Gran Ducado de Lituania, que no conocía y por las que se esforzaron los Sapieh y los Radziwiłł, su familia materna. 

Cuando Isabel Augusta era ya una mujer joven, era evidente que la línea Palatinado-Neoburgo se extingiria y la línea Palatinado-Sulzbach los sucedería, para evitar una guerra civil, para unir ambas ramas de la familia y en un arreglo político, se organizó la unión de la princesa, única depositaria de los derechos sucesorios, con el conde palatino José Carlos de Sulzbach, el matrimonio se celebró en Innsbruck en 1717. Fruto del mismo nacieron siete hijos:
 Carlos Felipe (1718-1724). Príncipe heredero de Sulzbach.
 Inocencia María (1719-1719).
 Isabel Augusta (1721-1794). Contrajo matrimonio con Carlos Teodoro, Elector de Baviera. Tuvo un hijo que murió poco después de nacer.
 María Ana (1722-1790). Contrajo matrimonio con el príncipe Clemente de Baviera. Tuvieron cuatro hijos que murieron en la infancia.
 María Francisca (1724-1794). Contrajo matrimonio con el conde palatino Federico Miguel de Zweibrücken-Birkenfeld. Con descendencia.
 Carlos Felipe Augusto (1725-1728). Príncipe heredero de Sulzbach.
 Un hijo nacido muerto (1728).

Se había establecido que los hijos varones nacidos serían los herederos indiscutibles del palatinado. Nos obstante los varones murieron en la infancia, sobreviviendo solo tres hijas. Isabel Augusta murió tras dar a luz a su último hijo, su marido le siguió al año siguiente sin haber podido suceder ni en Neoburgo ni Sulzbach, además de no tener un hijo varón sobreviviente. 

Ambos fue enterrados en la cripta Wittelsbach del Monasterio Carmelita de Heidelberg y, después de la disolución del mismo, sus ataúdes fue trasladado a Múnich en 1805. A través de su hija María Francisca sería la abuela del rey Maximiliano I de Baviera, el cuál unió todas las posesiones de los Wittelsbach, incluido el palatinado.

Antepasados

Fuentes 
Hans Rall: Wittelsbacher Lebensbilder von Kaiser Ludwig bis zur Gegenwart, München 1976
 Countess Palatine Elisabeth Auguste Sofie of Neuburg

Nobles de Alemania
Nobles del siglo XVIII
Católicos de Alemania
Casa del Palatinado-Sulzbach
Casa del Palatinado-Neoburgo